Жумысшы — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Жумысшы — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.
 Жумысшы — село в Уалихановском районе Северо-Казахстанской области.
 Жумысшы — село в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области.